
Termin -{YUR}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Jurok jezik, -{ISO 639-3}-